Jean-Claude Lefebvre (1933-2014), cycliste français ;
 Jean-Claude Lefebvre (1937-1999), un joueur de basket-ball français ;
 Jean-Claude Lefebvre (1945-), pilote de rallye français ;
 Jean-Claude Lefevre (1946-), artiste contemporain français ;
 Dominique Sampiero, de son vrai nom Jean-Claude Lefebvre (1954-), écrivain, scénariste et poète français.